Кострома — язичницький жіночий персонаж у російській народній культурі, близький до українського Коструба
 «Кострома» — російський підводний човен проекту «Барракуда»
 «Кострома» — російський фільм
 «Кострома» — радянський мультфільм

Кострома — колишнє село, зараз в складі міста Кременчук

Кострома — місто, обласний центр
 Кострома — річка, впадає в Горьківське водосховище
 Кострома — присілок, Алапаєвський міський округ (Верхня Синячиха), Свердловська область
 Кострома — аеропорт у місті Кострома

Див. також 
 Костромка